Just for Fun steht für:
 Just for Fun (Buch), Buch von Linus Torvalds und David Diamond (2001)
 Just for Fun (Straßentheaterfestival), Straßentheaterfestival in Darmstadt, Hessen